Chevalier de Saint-George ou chevalier de Saint-Georges peut faire référence à plusieurs personnes :
 Jacques François Stuart (1688-1766), dit le « Chevalier de Saint-George », prétendant au trône d'Angleterre et d’Écosse ;
 Jacques-François Grout de Saint-Georges (1704-1763), dit le « Chevalier de Saint-Georges », chef d'escadre ; 
 Joseph Bologne de Saint-George (v. 1747-1799), dit le « Chevalier de Saint-George », musicien, escrimeur, et figure abolitionniste ;